Barva (vulkaan), een vulkaan in Costa Rica
 Barva (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Heredia
 Barva (Heredia), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Heredia